Список космических запусков Китая

Ссылки 

Китай
Списки:Китай
Космонавтика Китая